CONSUR Women’s Sevens 2022 – dwudzieste pierwsze mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Sudamérica Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się w dniach 10–11 czerwca 2022 roku w brazylijskim mieście Saquarema. Turniej służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2023.

Zgodnie z przedturniejowymi zapowiedziami Brazylijki łatwo zwyciężyły w fazie grupowej, a następnie triumfowały w całych zawodach, kwalifikując się jednocześnie do Igrzysk Panamerykańskich 2023, punkty w zawodach oddając jedynie Gwatemali w meczu otwarcia. Przedstawicielka triumfatorek Luiza Campos została wybrana najlepszą zawodniczką zawodów.

Informacje ogólne 
Do rozegranych na Estádio Elcyr Resende de Mendonça w Saquarema zawodów przystąpiło osiem reprezentacji podzielonych na dwie czterozespołowe grupy. Podstawą do rozstawienia były wyniki poprzedniej edycji. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy zmierzyły się w walce o medale, pozostałe zaś w turnieju Plate.

Stawką mistrzostw prócz medali był także awans do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2023 dla najwyżej sklasyfikowanej reprezentacji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Sudamérica Rugby 

2022
2022 w rugby union
2022 w Brazylii
Sport w stanie Rio de Janeiro
Rugby union w Brazylii